Rindfleisch bezeichnet

 das Fleisch vom Hausrind. siehe Rindfleisch

und ist der Name folgender Personen:
 Andrew Rindfleisch (* 1963), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Eduard von Rindfleisch (1836–1908), deutscher Pathologe
 Franz Rindfleisch (1929–2016), deutscher Künstler, Kunstpädagoge und Universitätsprofessor
 Georg Eduard Rindfleisch, siehe Eduard von Rindfleisch
 Georg Heinrich Rindfleisch (1834–1883), deutscher Jurist
 Heinrich Rindfleisch (1916–1969), deutscher KZ-Arzt
 Wolfgang Rindfleisch (* 1954), deutscher Hörspielregisseur

Siehe auch:
 Rintfleisch-Pogrom